Cotorca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cotorca (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Cotorca (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița